Borkowice heißen folgende Orte in Polen:

 Borkowice (Dłutów), Dorf im Powiat Pabianicki der Woiwodschaft Łódź; siehe Dłutów
 Borkowice (Kluczbork) (dt. Borkenwalde), Dorf im Powiat Kluczborski der Woiwodschaft Oppeln
 Borkowice (Mosina) (dt. Lindenhain), Dorf im Powiat Poznański der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Mosina
 Borkowice (Powiat Przysuski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Przysuski der Woiwodschaft Masowien
 Borkowice, ehemaliger Name von Burgrabice, Schlesien
Siehe auch:
 Borkovice
 Borkowicz
 Borkowitz